Duomo di Magdeburgo, o Magdeburger Dom. Cattedrale storica di Magdeburgo, oggi protestante. Prima chiesa gotica della Germania.
 Cattedrale di San Sebastiano (Magdeburgo), o Kathedrale St. Sebastian. La cattedrale cattolica odierna, dal 1994 sede della Diocesi di Magdeburgo.